EMA, Ema eller Éma kan syfta på:

 Ema Telstar – tidigare namn på ett svenskt skivbolag
 EMA – EU:s läkemedelsmyndighet European Medicines Agency, se Europeiska läkemedelsmyndigheten
 EMA – IATA-kod för en flygplats i England, se East Midlands Airport
 EMA – slovenska uttagningen till Eurovision Song Contest, se Evrovizijska Melodija
 Ema – små träskyltar som shintoister skriver böner och önskningar på

Geografi

Antarktis 

 Ema (ö i Antarktis),

Estland 

 Emajõgi (vattendrag i Estland), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar